Stora Mörtsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Mörtsjön, Småland, sjö i Oskarshamns kommun,  (15,6 ha)
Stora Mörtsjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun, 
Stora Mörtsjön, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (12,1 ha)
Stora Mörtsjön (Ockelbo socken, Gästrikland), sjö i Ockelbo kommun, 
Stora Mörtsjön (Ovansjö socken, Gästrikland), sjö i Sandvikens kommun,  (1,4 ha)
Stora Mörtsjön (Järvsö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (17,6 ha)
Stora Mörtsjön (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (15,9 ha)

Se även
Mörtsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn